

Гейфілд — місто, штат Міннесота
 Гейфілд Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсільванія
 Гейфілд — переписна місцевість, штат Айова
 Гейфілд — переписна місцевість в окрузі Ферфакс, штат Вірджинія